Аројо де лос Новиос има више значења:

 Аројо де лос Новиос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо де лос Новиос (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику